Doncella puede referirse a:
 La Virginidad.
 el nombre común de la planta Cytinus hypocistis
 el nombre común de la planta Vinca minor'''''.
 Doncella, -también llamada lorcha-, pez marino.
 Doncella, otro pez marino llamado también julia y budión.
 Doncella, pez de agua dulce, llamado así en la selva amazónica del Perú.